Шенсо́й () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Шенсой, Гюнеш (род. 2001) — турецкая актриса;
 Шенсой, Неше (род. 1974) — турецкая дзюдоистка.
 Шенсой, Ферхан (род. 1951) — турецкий актёр.